Techera ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Techera (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Cristian Techera (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Francisco Techera (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Jonathan Techera (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Nelson Techera (* 1981), uruguayischer Fußballspieler
 Nicolás Techera (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Rubén Techera (* 1946), uruguayischer Fußballspieler
 Wilinton Techera (eigentlich Willinton Federico Techera Acosta, auch Willington Techera; * 1985), uruguayischer Fußballspieler 

Techera steht für:
 Techera (Olt), Nebenfluss des Olt in Rumänien